Biathlonowy bieg pościgowy mężczyzn na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 odbył się 10 lutego na kompleksie narciarsko-biathlonowym „Łaura” w Krasnaja Polana.

Mistrzem olimpijskim został Francuz Martin Fourcade. Drugie miejsce zajął Czech Ondřej Moravec, a na trzecim stopniu podium uplasował się rodak zwycięzcy – Jean-Guillaume Béatrix.

Terminarz

Tło

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014